Списъкът включва водните кончета, срещащи се в диво състояние на територията на България.

Забележка: Където не е отбелязано друго, източник за наименованието и наличието на съответния вид в България е сайтът odonata.biodiversity.bg.

Бележки 

Фауна на България